Фамилия или часть фамилии нидерландского и нижненемецкого происхождения. Иногда также часть названия. Означает "старый"

Фамилия или часть фамилии 

 Ганс Олде (, 1855–1917) — немецкий художник и график
  (; род. 1975) – нидерландский писатель и журналист
 Йохан / Ян ван Олде Барневелт / Олденбарневелт (, 1547–1619) — нидерландский государственный деятель и дипломат
 Кристиан Олде Волберс (; род. 1973) – бельгийский Гитарист, музыкант и продюсер
 Маргарет Олде (; род. 2000) — эстонская шахматистка, чемпионка Эстонии по шахматам (2015, 2018), мастер ФИДЕ
  (; род. 1983) — нидерландский писатель
  (; род. 1966) — мастер ФИДЕ, в разные годы исполнительный директор, председатель правления Эстонского шахматного союза
  (; род. 1963) – нидерландский футболист, а также тренер

Часть названия 

 :nl:Olde English Bulldogge, :en:Olde English Bulldogge — Староанглийский бульдог (заново созданный), в отличие от :en:Old English Bulldogge — Староанглийский бульдог, вымершая порода
 :nl:Oldehove — Олдехове, :nl:Nijehove
 :nl:d'Olde Skoele